The Headless Children () — четвёртый студийный альбом американской группы W.A.S.P., изданный в 1989 году.

После выпуска Inside the Electric Circus группу покинул ударник Стив Райли, на смену которому пришёл бывший участник Quiet Riot . Также The Headless Children стал последним альбомом, в записи которого принял участие бессменный гитарист W.A.S.P. Крис Холмс. В коллектив он вернулся лишь в 1997 году, во время записи пластинки Kill Fuck Die. Звучание настоящего альбома существенно отошло от шок-рока ранних работ W.A.S.P. в сторону более классического мелодичного хеви-метала. Тексты песен стали более разнообразными, затрагивающими политические и социальные проблемы, такие как притворство политиков, война и детская жестокость. Композиция «The Neutron Bomber» рассказывает об американском президенте Рональде Рейгане, который ушёл в отставку незадолго до выхода The Headless Children. «Mean Man» является биографической историей о разгульном образе жизни Криса Холмса. На обложке, в отличие от предыдущих дисков, не изображён лидер коллектива Блэки Лолесс. На этой пластинке на фоне гигантского черепа изображены политические деятели: Адольф Гитлер, Иосиф Сталин, Бенито Муссолини, Пол Пот, Иди Амин и Генрих Гиммлер; преступники Аль Капоне и Чарльз Мэнсон, а также члены организации Ку-клукс-клан в своём традиционном облачении. The Headless Children стал одним из наиболее коммерчески успешных альбомов W.A.S.P. и сохраняет этот статус по сей день.

Список композиций 

 Переиздание

Участники записи 
 Блэки Лолесс — вокал, гитара
 Крис Холмс — соло-гитара
 Джонни Род — бас-гитара, бэк-вокал
  — ударные
Приглашённые музыканты
 Кен Хенсли — клавишные
 Лита Форд — бэк-вокал

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы W.A.S.P.
Альбомы Capitol Records
Альбомы на английском языке